Conan il barbaro – personaggio letterario inventato dallo scrittore heroic fantasy Robert Ervin Howard
 Conan il barbaro – colonna sonora del film di John Milius
 Conan il barbaro – film del 1982 diretto da John Milius
Libri di Conan il barbaro - serie di libri in cui è protagonista

Pagine correlate 
 Conan the Barbarian (disambigua)